Gandzha kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Gyandzhachay, vattendrag, 
 Gəncə, distriktshuvudort, Gändzjä, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar